

Toponyme

Navegantes est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Navegantes(pt) est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Divers
 Navegantes del Magallanes

Homonymie de toponyme